Roke, Nedersaksische naam van Radewijk
Roke (orkaan)
Röke, plaats in Zweden